Уваровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Уваровская волость (Княгининский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Уваровская волость (Сенгилеевский уезд) — в составе Симбирской губернии
 Уваровская волость (Вяземский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Уваровская волость (Ельнинский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Уваровская волость (Борисоглебский уезд) — в составе Тамбовской губернии